Muscha bezeichnet:

Muscha (Gouvernement Asyut), Ort im Gouvernement Asyut, Ägypten
Muscha (Künstler) (1951–2003), deutscher Maler, Film- und Videokünstler